Stethorus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Julius Weise 1885. Stethorus ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
Stethorus